Rude Boy System est un groupe français de ska old school, teinté de Jazz et de reggae, formé au Mans en 1992. Après un premier album enregistré en 1995, Ska'ing ouest, le groupe fait tournée en Europe, se produisant en France, en Italie, en Suisse, en Espagne... Le groupe a aussi participé à des compils tel que Frenchy Reggae Party, Tribute To Mano Negra "Sur les roots de France", "Kongpilation" Skalopards Anonymes Volume III (2001), Small Axe Vol1 à 4...

Biographie
Tout a commencé au début des années 1990 lorsque des mordus de ska des années 1960 et de rocksteady se retrouvèrent autour de vieux 45 tours et de bons riddims signés Studio One afin d’unir leur passion pour la musique jamaïcaine en formant le groupe Rude Boy System.

En 1993, sort la première démo 3 titres "The Implantation" sur le label Magic Records. Le calva coule à flot et sous l’impulsion de ce premier opus le groupe enregistre l’album "Ska’ing ouest" sorti chez On A Faim en 1996.

Les influences sont clairement annoncées : beaucoup de cuivres et des tempi au rythme ska roots. Les concerts se présentent de plus en plus nombreux et afin de concrétiser et de graver ces moments, Rude Boy System enregistre un live à "l’Ubu" (Rennes) en 1997 toujours chez Magic Records.

Après de nombreux concerts dans tout l’hexagone et une légère modification de l’effectif, le groupe retourne en studio pour l’album "They Say" en 1999 et signe chez Small Axe. Les compositions prennent de l’assurance tout en restant fidèles aux styles si chers au groupe : ska, rocksteady, reggae.

En 2002 sort l’album "Take Your Time" toujours chez Small Axe. Les influences sont plus variées et l’on voit apparaitre des touches jazz et soul amenées par un clavier débordant de générosité, soutenues par de puissants riddims.

Après une pause de trois ans, le groupe sort son nouvel album "My friend" en 2008 et apparait de nouveau sur scène.

Composition du groupe depuis 2008
 Chant : Frédéric Gastineau
 Guitare : Yann Pinçon
 Basse : Moustoiffa Bacar
 Batterie : Antoine David
 Clavier : Joseph Musso
 Saxophone alto : Pierre Meinvielle
 Saxophone ténor : Xavier Pourcher
 Trombone : Gilles Lecossec
 Trompette : Bertrand Margelidon

Discographie
 1994 - The implantation (cassette 3 titres)
 1996 - Put it on it (cassette 4 titres)
 1996 - Before you go ! (EP)
 1996 - Ska’ing Ouest (CD 15 titres)
 1997 - Live injection (CD live 10 titres)
 1999 - They say (CD 13 titres)
 2002 - Take your time (CD 13 titres)
 2008 - My Friend (CD 11 titres)
 2011 - Blackout (EP)

Interviews
 Skanews - interview de Lord "Magic" Nutcase 1997
 Skanews - interview du 13 mars 1998
 Mowno - interview de Janvier 1999
 Skanews - interview du chanteur du groupe au mois d'octobre 1999
 Skanews - interview du chanteur du groupe, juin 2000
 Reggae.fr - interview du 10/05/2001

Liens externes
 Site officiel
 Myspace

Groupe français de reggae
Groupe français de ska
Groupe musical du Mans